Gallen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Saint Gall (c. 550-646), saint catholique et orthodoxe
 (né en  1955), comédien et acteur irlandais
 (1915-2007), homme d'affaires américain
 (1924-1982), gouverneur américain du New Hampshire
 (1924-1982), homme politique américain de la Pennsylvanie
 (1908-1990), historien et professeur finlandais
, réalisateur et producteur américain
 (né en 1975), joueur anglais de football
 (né en 1962), joueur néo-zélandais de hockey sur gazon
Paul Gallen (né en 1981), joueur australien de rugby
 (né en 1972), guitariste classique espagnol

Voir aussi

Homonymie de patronyme